Kirnbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Kirnbach (Heiligenberg), Ortsteil der Gemeinde Heiligenberg im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Kirnbach (Gemeinde Roitham), Ortsteil der Gemeinde Roitham am Traunfall, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Kirnbach (Wolfach), Ortsteil der Stadt Wolfach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Kirnbach (Zell am Harmersbach), Ortsteil der Gemeinde Zell am Harmersbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Kirnbach (Bleichbach), rechter Zufluss des Bleichbachs (zum Unterlaufarm Alte Elz der Elz) vor Bleichheim, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Kirnbach (Enz), rechter Zufluss der Enz in Niefern-Öschelbronn, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Kirnbach (Fils), rechter Zufluss der Fils nach Ebersbach an der Fils, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Kirnbach (Goldersbach), linker Zufluss des Goldersbachs vor Lustnau, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Kirnbach (Harmersbach), linker Zufluss des Harmersbachs bei Kirnbach, Stadtteil Unterharmersbach, Zell am Harmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Kirnbach (Inn), linker Zufluss des Inns bei Urfar, Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern
 Kirnbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst bei Rindelbach, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kirnbach (Kinzig), linker Zufluss der Kinzig im Schwarzwald nach Wolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Kirnbach, Unterlaufname des Gänsgrabens, rechter Zufluss des Kirnbach (Inn) bei Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kirnbach (Rems), linker Zufluss der Rems in Waldhausen, Stadt Lorch, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kirnbach (Schiltach), rechter Zufluss der Schiltach im Schwarzwald vor Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Kirnbach (Stunzach), linker Zufluss der Stunzach vor dem Fabrikle / der Sägmühle von Heiligenzimmern, Stadt Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Kirnbach (Wühlsbach), rechter Zufluss des Wühlsbachs (zum Heimbach, zur Glatt) bei Romsgrund, Ortsteil Wittendorf, Gemeinde Loßburg, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kürnbach